

Антарктида 
 Париж — гора (2896 м) хребта Руан, на острові Олександра I

Париж — селище, Вітебська область

Париж — село, Нагайбацький район, Челябінська область
 Париж — присілок, Кігинський район, Башкортостан
 Париж — історичний район Сиктивкара
 Париж — історичний район Павловського Посада

Париж — річка, притока Грона

Париж — колишня назва села Веселий Кут, Болградський район, Одеська область
 Новий Париж — до 1945 року назва села Роща, Болградський район, Одеська область

Париж — столиця Франції

 «Париж» — вітрильний 110-гарматний корабель російського флоту, учасник російсько-турецької війни
 «Париж» — вітрильний 120-гарматний корабель російського флоту, учасник Синопського бою
 Париж — французький футбольний клуб з однойменного міста
 «Париж, Техас» — фільм Віма Вендерса
 «Париж» — фільм Седріка Клапіша, знятий 2008 року
 «Париж» — фільм режисера Едмунда Гулдінга, знятий 1926 року
 Париж-Лас Вегас — готель у Лас-Вегасі
 3317 Париж — астероїд
 Paris quadrifolia — латинська назва рослини Вороняче око звичайне
 Парі Матч (Paris Match) — назва французького ілюстрованого часопису

Див. також 
 Парі (значення)
 Паріс (значення)
 Перис
 Паризії (значення)